JPE steht für:

 Journal of Political Economy
 .JPE, eine Dateinamenserweiterung vom JPEG File Interchange Format

JPE